Táborské Předměstí je název více sídelních celků:

 Soběslav III – část města Soběslav v okrese Tábor
 Táborské Předměstí (Písek) – část evidenční části Budějovické Předměstí okresního města Písku